Voici la liste des planètes mineures numérotées de 229001 à 230000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 229001 à 230000

229001-229100

229101-229200

229201-229300

229301-229400

229401-229500

229501-229600

229601-229700

229701-229800

229801-229900

229901-230000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000